Stazione di Napoli Gianturco di Rete Ferroviaria Italiana
 Stazione di Via Gianturco della Circumvesuviana